Дмитрий Розанов:
 Розанов, Дмитрий Иванович (1890—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Розанов, Дмитрий Павлович (1889—1938) — священник Русской православной церкви, священномученик.